

Характеристики 
 Двигател: 996 кб.см. V2 цилиндров 90 градуса, 4 клапана DOHC
 Мощност: 98 к.с. (7600 обр.в м.)
 Въртящ момент: 101 Нм.(6400 обр.в м.)
 Горивна система: Пълен инжекцион (MPI)
 Охлаждане: Течно
 Запалване: Дигитално-транзисторно DC-CDI
 Трансмисия: 6 предавки
 Задвижване: Силова верига
 Дължина: 2295 мм.
 Ширина: 865 мм.
 Височина: 1395 мм.
 Междуосие: 1535 мм.
 Суха маса: 208 кг.
 Предна гума: 110/80-R19
 Задна гума: 150/70-R17
 Обем резервоар: 22 л.

Вижте също 
Suzuki V-Strom DL650.

Външни препратки 
 www.suzuki.bg 

Мотоциклети Сузуки